Schildbergturm ist der Name folgender Türme:
 Schildbergturm (Schildau), Aussichtsturm auf dem Schildauer Berg, bei Schildau, Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schildbergturm (Sulzheim), Aussichtsturm auf dem Schildberg (Rheinhessen), in der Gemeinde Sulzheim (Rheinhessen), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz